Космачов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Космачов Ігор Іванович (1935) — російський композитор.
 Космачов Дмитро Євгенович (1985) — російський хокеїст.

Російські прізвища